День вы́боров — многозначное словосочетание:
 День выборов — день, в который проводятся демократическая процедура выборов.
 «День выборов» — спектакль «Квартет И», продолжение спектакля «День радио».
 «День выборов» — российский художественный фильм («фарс-мажорная комедия», 2007), экранизация одноимённого спектакля.
 «День выборов 2» — российский художественный фильм (2016).